Аржанто́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 75 км на південний схід від Бордо, 50 км на північний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 131 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 332,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Аржантон на сайті французького Національного інституту географії
 Аржантон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аржантон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна